J3 ou J03 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS J3, un sous-marin de la Royal Navy.

Histoire 

J3 est un surnom donné familièrement aux adolescents en France à partir de 1941 : les jeunes de 13 à 21 ans disposaient, pendant la période de rationnement au cours et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, de cartes de rationnement spécifiques, portant la mention « J3 », leur donnant droit à des rations plus importantes que celles des adultes. Ce vocable fut ensuite utilisé pour désigner une jeunesse considérée comme déviante après la guerre.

Coupe à la J3

Œuvres 
 Les J3 ou la Nouvelle école, pièce de théâtre de Roger Ferdinand montée en 1943 ;
 Les J3, film français de Roger Richebé adapté de la pièce et sorti en 1946.

Photographie 
 Nikon 1 J3, un appareil photographique hybride de Nikon.

Sciences

Mathématiques 
 Coupole hexagonale (J), une figure géométrique.

Médecine 
 Amygdalite aiguë (J03), d'après la classification internationale des maladies.

Métallurgie 
 J3, désigne un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Transports

Aviation 
  ;
  ;
 Piper Cub, un avion du constructeur américain Piper Aircraft.

Signalisation routière 
 Balise d'intersection en France

Notes et références

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres